Charnwood kan syfta på:

 Charnwood District – ett distrikt i Leicestershire, England
 Charnwood Forest – ett högland i England